Alat ist der Name folgender Orte:

 Alat (Russland), ein Ort in Tatarstan, Russland 
 Olot (Usbekistan) (Umschrift aus der russischen Bezeichnung: Alat), ein Ort in Usbekistan nahe der Grenze zu Turkmenistan

ALAT ist die Abkürzung für 
 das Enzym Alanin-Aminotransferase
 die französischen Heeresflieger, siehe Aviation légère de l’armée de terre

Abkürzung